Kylänniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kylänniemi (halvö), Södra Karelen, 
 Kylänniemi (udde), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar